Бараню́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Баранюк Василь Никифорович — танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Баранюк Володимир Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баранюк Микола Дмитрович — український політик.
 Баранюк Петро — український майстер кераміки, засновник косівської школи.

 Баранюки — родина українських майстрів художньої кераміки.